Velotte ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

 Velotte, Ortsteil der Gemeinde Montjustin-et-Velotte im Département Haute-Saône
 Velotte, ein Stadtteil von Besançon
 Velotte-et-Tatignécourt, Gemeinde im Département Vosges
 Velotte-sous-Amblans, Ortsteil der Gemeinde Amblans-et-Velotte im Département Haute-Saône